Those Who Wander é um filme independente estadunidense de 2015, gênero comédia, dirigido por Abigail Ann Schwarz.

Sinopse 
Zoe, com 19 anos sai em uma viagem pela estrada, junto com seu melhor amigo Sam, o colega de quarto de Sam, Spencer, de Zoe (o amigo) e amante de Joel, e Danny que de alguma forma se conecta. A viagem é para casa de infância de Sam, em George. Mas ao longo do caminho ocorrem situações que transformam a viagem engraçada, com Sam e algumas questões por resolver entre ele e a sua escada, Spencer continuamente tenta internar Zoe enquanto o melhor amigo de infância de Sam, Trey, quer criar uma diferença, entre Zoe e Danny.

Elenco 
Bonnie Wright ... Zoe
Jacob Zachar ... Sam
Patrick Davis ... Joel
Ryan Stiffelman ... Danny
Christian Coulson ... Spencer
Anastasia Barzee ... Annabelle
Maxwell Caulfield ... Rex
Anna Holbrook ... Grace
Claire Hall-Tipping ... Avery
Brock Harris ... Trey
Steve Blanchard ... Oficial Ross
Ryan Timberlake ... Eddy
Jenna Michno ... Ashlynn
Audrey Schwarz ... Mallory
Michelle Cameron ... Violet

Produção 
Schwarz e Scandiffio, ambos se formaram New Canaan of High School, em 2010 e 2011, respectivamente. A dupla colaborou em vários projetos através de suas carreiras no colegial, culminando em um curta-metragem que produziu em 2012, Seconds In Between, que foi escolhido na seleção oficial do Festival de Cinema de Los Angeles First Glance.

Filmes dos Estados Unidos de 2015
Filmes independentes dos Estados Unidos
Filmes independentes da década de 2010
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes de comédia da década de 2010
Filmes em língua inglesa da década de 2010